Колледжата-ди-Санта-Мария-Ассунта или просто Дуомо в Сан-Джиминьяно — католическая коллегиальная церковь и малая базилика в городе Сан-Джиминьяно в Тоскане в центре Италии, находящаяся на соборной площади в сердце города. Церковь знаменита своими фресками, выполненными Доменико Гирландайо, Беноццо Гоццоли, Таддео ди Бартоло, Липпо Мемми и Бартоло ди Фреди. Базилика является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Сан-Джиминьяно», включая и её фрески, названные ЮНЕСКО "работами выдающейся красоты".

История 
Строительство первого здания церкви началось в X веке (вероятно, около 1056 года). В начале XII века значение Сан-Джиминьяно, а также и его главной церкви, неуклонно росло из-за проходившей через город Дороги франков, пути пилигримов в Рим. Церковь была освящена 21 ноября 1148 года и посвящена святому Геминиану (Сан-Джиминьяно) в присутствии папы Евгения III и 14 прелатов. Это событие увековечено мемориальной доской на фасаде церкви. В 1239 году церковь была реконструирована, а в 1263 году перед ней была построена парадная лестница. Сила и власть города продолжали расти, и вскоре у него нашлась возможность получить автономию от Вольтерры. Церковь владела землёй и пользовалась многочисленными привилегиями, которые одобрялись папскими буллами и указами. Она получила статус коллегиальной 20 сентября 1471 года.

В течение XIII—XV веков церковь богатела новыми фресками и скульптурами. Западная часть здания (литургический восток) была расширена архитектором Джулиано да Майано в период между 1466 и 1468 годами, который поднял крещатый свод и пресвитерий. Также он разработал проекты часовни Непорочного зачатия и часовни святой Фины. Церковь была повреждена во время Второй мировой войны, а во время последовавшего восстановления 1951 года под нефом нынешней церкви был обнаружен восточный трёхапсидный конец ранней церкви.

В церкви находятся мощи покровителя города — святого Геминиана, причисленного к лику блаженных епископа Модены, чей день празднуется 31 января. 8 мая 1300 года в Сан-Джиминьяно в качестве посла Гвельфской лиги в Тоскане прибыл Данте Алигьери, а в 1497 году с кафедры этой церкви проповедовал Джироламо Савонарола.

Архитектура 
Коледжата находится в западной части Соборной площади, отчего и называется собором (), хотя церковь никогда не была резиденцией епископа. Фасад церкви смотрит на восток, а алтарь — на запад, как и в Соборе Святого Петра. Церковь выполнена в романском архитектурном стиле XII-XIII веков за исключением двух часовен в стиле Возрождения. Скромно украшенный фасад соединяется с площадью широкой лестницей и имеет по одной двери в каждом крыле здания, но в нём нет центрального входа. Дверные проёмы увенчаны каменными перемычками с углублёнными арками над ними, сделанными из необычного камня габбро. Наверху в конце нефа находится роза (большое круглое окно), а по бокам над каждой дверью окна меньшего размера, дающие свет в каждое крыло церкви. Фасад, выполненный из камня, был поднят за счёт кирпичной надстройки в 1340 году, когда были реконструированы ребристые своды и добавлены два меньших окна. Как правило, роль главного архитектора церкви средневекового периода приписывают Маттео ди Бурдисенду, чья активность была зафиксирована в 1239 году, но на самом деле он лишь спроектировал центральное окно, а о его последующем вкладе мало что известно. Под окном есть отверстие (щель), которое указывает на место окна, освещавшего алтарь ранней церкви, и может быть наиболее заметным признаком переориентации здания вследствие перестройки XII века, хотя это не полностью согласовано учёными.

В северной части здания, в углу между трансептом и алтарём, находится строгая прямоугольная колокольня с единственными арочными отверстиями с каждой стороны. Она может относиться и к ранней церкви, поскольку она может отмечать размеры изначального западного фасада, или же она могла быть одной из многочисленных в городе башен-домов, перешедших в распоряжение церкви. В южной оконечности разместилась Лоджия купели — крытая аркада XIV века с толстыми восьмиугольными колоннамии крещатым сводом.

Внутри церковь имеет форму латинского креста с центральным (наос) и боковыми нефами, которые разделены аркадами из семи романских полукруглых арок, опирающихся на колонны с упрощёнными коринфскими капителями. Алтарь построен в форме простого прямоугольника и имеет единственное арочное окно в конце. Весь потолок состоит из четырёхсторонних сводов, датируемых серединой XIV века. Хоть церковь была и построена в эпоху готики и соответственно украшена, профили нервюры сделаны полукруглыми в романском стиле. Верхний ряд окон представлен маленькими окошками, вставленными при возведении свода; вместе со стрельчатыми окнами в северной стене бокового нефа, окна в ней были впоследствии закрыты фресками, что сделало интерьер церкви очень тёмным.

Внутреннее убранство 
Романские архитектурные детали интерьера подчёркнуты декоративным использованием цвета, с вуссуарами (клиновидными элементами) аркад, сделанными поочерёдно из белого и чёрного камня, тем самым придающими аркадам полосатую раскраску, как в кафедральном соборе в Орвието. Весь свод выкрашен ляпис-лазурью и усеян золотыми звёздами, а рёбра свода подчёркнуты полосами геометрических украшений преимущественно красного, белого и золотого цветов.

Церковь больше всего знаменита практически нетронутым циклом фресок, покрывающих все внутренние стены, большинство которых датируется XIV веком и представляют собой работы художников Сиенской школы живописи, испытавших влияние византийских традиций Дуччо ди Буонинсенья и разработок Джотто периода раннего Возрождения. Фрески состоят из циклов: Библия бедных Ветхого Завета, Нового Завета, Страшного суда, а также Благовещения, Мучения Святого Себастьяна, и историй местной святой по имени Фина, включая и несколько более мелких работ.

Цикл Ветхого Завета 
В стене левого нефа есть шесть украшенных фрагментов. Фрески первого фрагмента находятся в плохом состоянии, а в шестом они были повреждены и частично уничтожены при установке трубы органа. Остальные картины, за исключением восстановленной панели шестого фрагмента, являются работами Бартоло ди Фреди, и, согласно надписи, были закончены около 1356 года. Цикл состоит из трёх ярусов, в каждом из которых события изображены в хронологическом порядке слева направо.

Верхний ярус 
Верхний ярус размещается в люнетах под сводом и изображает историю Сотворения мира.
 Сотворение неба
 Сотворение Адама
 Адам даёт имена животным
 Сотворение Евы
 Бог запрещает Адаму и Еве  прикасаться к запретным плодам
 Грехопадение (утеряна)

Средний ярус 
В среднем ярусе показаны остальные 10 сцен, а также две дальние справа, которые были утрачены во время установки орга́на.
 Изгнание Адама и Евы из рая (очень неполная)
 Каин убивает Авеля (очень неполная)
 Ной со своей семьёй строит ковчег
 Животные заходят на ковчег
 Ной и его семья благодарят Бога за спасение после Великого потопа
 Опьянение Ноя
 Авраам и Лот покидают страну Хадейскую
 Авраам и Лот решают дружелюбно разойтись
 Сон Иосифа
 Братья Иосифа бросают его в ров
 История Иосифа в Египте (утеряна)
 История Иосифа в Египте (утеряна)

Нижний ярус 

В нижнем ярусе располагаются десять сцен.
 Иосиф задерживает своих братьев (очень неполная)
 Иосиф раскрывает свою личность своей семье (не закончена)
 Моисей превращает жезл в змею
 Армия фараона утопает в Чёрмном море (фреска занимает две секции)
 Моисей на горе Синай
 Бог позволяет дьяволу отнять у Иова всё имущество
 Разбойники угоняют скот и убивают слуг Иова
 Вихрь разрушает дом Иова, где собрались все его дети, и они гибнут
 Иов прославляет Бога
 Иова, заболевшего проказой, навещают его друзья (не закончена)
 (Утерянная сцена)

Цикл Нового Завета 
Шесть украшенных фрагментов в правом крыле церкви, изображающие сцены из Нового Завета, на данный момент не имеют чёткого автора. Джорджо Вазари утверждает, что фрески были выполнены "Барна да Сиена" и рассказывает, что однажды Барна упал с лесов и разбился насмерть. Кажется, имя "Барна" относительно живописи церкви Санта Мария Ассунта возникает в Комментариях Лоренцо Гиберти. В 1927 году архивариус Пелео Баччи сделал предположение, что на самом деле никакого Барны не было, а фрески принадлежат Липпо Мемми. Гипотеза не получала поддержки и мало обговаривалась в течение 50 лет. Однако в 1976 году она была пересмотрена, и Гордон Моран предположил, что имела место неправильная транскрипция слова "Бартоло" в "Барна" (Бартоло ди Фреди, автор фресок Старого Завета).

Сегодня большинство учёных признают, что цикл Нового Завета был выполнен Липпо Мемми, которому возможно помогали его братья Федерико Мемми и Меммо ди Филиппо. Липпо Мемми испытал влияние своего более известного зятя Симоне Мартини. Творением художника также является «Маэста» в Зале Совета Палаццо Комунале, которой подражал Симоне Мартини в Палаццо Публико в Сиене. Видимо, цикл Нового Завета правой части церкви был выполнен раннее Старого Завета в период с 1335 по 1445 годы.

Сцены Нового Завета разделены на четыре отдельных рассказа, которые не следует рассматривать слева направо, как в левой части церкви. Как и слева, они разделены на три яруса. Верхний ярус размещён в люнетах между сводами.

Верхний ярус 
Верхний ярус показывает Рождение Иисуса. Фрески читаются справа налево и находятся в шести фрагментах.
 Благовещение
 Рождество и поклонение пастухов
 Поклонение волхвов
 Сретение Господне
 Избиение младенцев
 Бегство в Египет

Средний ярус 
Средний ярус показывает сцены из жизни Христа, начиная с четвёртого фрагмента (ниже картины Сретения), состоит из восьми сцен. Сцены умело сочетаются таким образом, чтобы элементы повествования можно было сравнить или сопоставить. В четвёртом фрагменте показаны сюжеты: Христос среди учителей в Иерусалимском храме в возрасте 12 лет, Поругание и увенчание терновым венцом.
 Иисус среди учителей в Иерусалимском храме
 Крещение Господне
 Призвание Петра
 Брак в Кане Галилейской (повреждена во время Второй мировой войны)
 Преображение Господне
 Воскрешение Лазаря
 Вход Господень в Иерусалим
 Народ приветствует Иисуса в Иерусалиме (две последние сцены являются одним событием, и занимают больше двух рамок)

Нижний ярус 

Нижний ярус изображает Страсти Христовы. Он продолжается под картиной Вход Христа в Иерусалим и состоит из восьми сцен более чем в четырёх фрагментах.
 Тайная вечеря
 Иуда соглашается предать Иисуса за тридцать сребреников
 Иисус молится в Гефсиманском саду
 Поцелуй Иуды
 Иисус в преторие
 Бичевание Христа
 Поругание и увенчание терновым венцом
 Иисус несёт крест на Голгофу

Пятый и шестой фрагменты 

Пятый фрагмент, находящийся под люнетом с Избиением младенцев, изображает единственную большую сцену Распятия.

Шестой фрагмент, находящийся под люнетом с Бегством в Египет, изображал четыре сцены (уничтоженные в XV веке) событий после Распятия. Предположительно это:
 Снятие с креста
 Сошествие в ад
 Воскресение Христово
 Троица

Страшный суд 
Фреска выполнена на внутренней стене фасада церкви и примыкающих к нефу стенах. Она была закончена в 1393 году Таддео ди Бартоло, одним из передовых сиенских художников XIV века. В центральной части изображён Христос-Судия вместе с Пресвятой Девой Марией, святым Иоанном и апостолами. Справа показан разрушенный рай. Слева находится ад, где изображены страшные муки, ожидающие того, кто совершит смертный грех.

Капелла святой Фины 

Капелла была описана как "одно из сокровищ архитектуры, живописи и скульптуры Возрождения". Она была посвящена молодой девушке по имени Серафима, более известной как Фина и ставшей местной святой. Будучи благочестивым ребёнком, Фина стала сиротой в очень раннем возрасте, а потом страдала от болезни, которая превратила её в инвалида. Каждый день она лежала на деревянном поддоне, отказавшись от кровати. За ней ухаживали две женщины. По её легенде, за восемь дней до её смерти в возрасте 15 лет, ей было дано видение, в котором папа Григорий I сообщил ей о близости её смерти. В день её кончины, 12 марта 1253 года, колокола Сан-Джиминьяно начали звонить сами по себе, а вокруг её лежанки выросли бледные лиловые цветы. Когда сиделка положила её тело, рука умершей пошевелилась и коснулась её, тем самым излечив женщину от парализованности, которой она страдала от многочасового поддерживания головы Фины. В день её похорон, один слепой мальчик из хора, дотронувшись до её стопы, прозрел. Говорят, что каждый раз на день её памяти в Сан-Джиминьяно расцветают бледные цветы.

Капелла была построена в седьмой аркаде правого нефа Джулиано да Майано, а его брат Бенедетто внёс архитектурные детали и закончил резьбу на алтарном образе. Под алтарём и была похоронена святая Фина. Боковые стены часовни были расписаны Доменико Гирландайо около 1475 года. На его фресках изображено "Посещение папы Григория святой Фины" и "Похороны святой Фины" с различными чудесами, включая два исцеления и ангела, звонящего в колокола на заднем плане. Свод и его пазухи были украшены Себастьяно Майнарди, на них видны фигуры Евангелистов, Пророков и Учителей Церкви.

Капелла Непорочного зачатия 
Капелла была построена в 1477 году и видоизменена в XVII веке. В боковых люнетах находится фрески Никколо ди Лапи, изображающие Рождество Пресвятой Богородицы и праздничную мессу святого Филиппа Нери. На своде — фреска Пьетро Дандини Коронование Богоматери. Алтарный образ украшен произведением Лодовико Карди Непорочного зачатия Девы Марии конца XVI века.

Другие произведения

Святой Себастьян 
В задней части нефа, под "Страшным Судом" находится фреска "Мученичество святого Себастьяна" Беноццо Гоццоли 1465 года. Работа была заказана горожанами Сан-Джиминьяно как результат данного ними обета почитать святого, чьё вмешательство, как полагали, ослабило вспышку чумы в 1464 году. Фреска показывает образы Христа и Девы Марии во славе, в то время как внизу святого Себастьяна, стоящего на классическом постаменте, осыпаемого стрелами и терпящего муки. В это время его коронуют ангелы.

Беноццо Гоццоли, работая над баптистерием во Флоренции, учился у Лоренцо Гиберти. Он выполнил два других важных заказа в Сан-Джиминьяно. Обе находились в церкви Сант-Агостино: цикл фресок о жизни Блаженного Августина, выполненный в 1464—1465 годах, и цикл о другом святом Себастьяне, показывающий горожан, укрывшихся под его плащом.

Благовещение 
В Лоджии купели к югу от церкви размещены несколько маленьких фресок со святыми, а также большая работа, Благовещение, которая изначально приписывалась Гирландайо, но сегодня её автором считается Себастьяно Майнарди, предположительно завершивший её в 1482 году. Напротив Благовещения стоит купель, которая была убрана из церкви и находится на этом месте с 1632 года. Она имеет форму шестиугольника, на одной её стороне виден скульптурный рельеф, на переднем плане которого изображено Крещение Господне, а на двух примыкающих панелях — стоящие на коленях ангелы. Это работа сиенского скульптора Джованни ди Чекко, которая была заказана Гильдией шерстяников в 1379 году.

Работы Якопо делла Кверча и других 

 Благовещение, фигуры ангела и Девы Марии, вырезанные из дерева Якопо делла Кверча стоят в конце нефа. Они были созданы коло 1421 года и позже раскрашены Мартино ди Мартоломео.
 Папа Григорий предвещает смерть святой Фины, фреска начала XIV века в люнете правой аркады нефа, предположительно работа Сенья ди Бонавентура.
 В главном алтаре церкви находится большой мраморный киворий и два стоящих на коленях ангела с подсвечниками, работа Бенедетто да Майано (брата Джулиано), созданные в то же время, что и запрестольный образ и скиния в часовне святой Фины (1475 год).
 Крест с Распятием в часовне сделано флорентийским скульптором Джованни Антонио Нофери в 1754 году. Он также украсил мраморный пол часовни.

Примечания

Литература 
 Schiapparelli Luigi Le carte del monastero di S.Maria in Firenze (Badia). — Рим: Loescher, 1913.
 Salmi Mario Architettura romanica in Toscana. — Милан-Рим: Bestetti&Tumminelli, 1927.
 AA. VV. Medieval Churches of the Val d'Elsa. The territories of the Via Francigena between Siena and San Gimignano. — Эмполи: dell'Acero Publishers, 1996. — ISBN 88-86975-08-2
 Vantaggi Rosella San Gimignano: Town of the Fine Towers. — Plurigraf, 1979.
 von der Hagen Anne Mueller, Strasser Ruth Art and Architecture of Tuscany. — Kőnemann, 2001. — ISBN 3 8290 2652 8
 Moran Gordon Silencing Scientists and Scholars in Other Fields. — Ablex Publishing Corporation, 1998. — ISBN 1 56750 343 8

Ссылки 
 ЮНЕСКО: Исторический центр Сан-Джиминьяно

Соборы Италии
Достопримечательности Италии
Католические храмы Сан-Джиминьяно
Храмы Вознесения Девы Марии
Малые базилики Италии